Api Claudi Sabí, nom del fundador de la gens Clàudia i del seu fill.
 Api Claudi Cras, nom del net i fill dels anteriors i nom també de força descendents seus.
 Api Claudi Càudex, descendent dels anteriors.
 Api Claudi Cec, magistrat romà del  germà de l'anterior.
 Api Claudi Pulcre, diversos personatges descendents del fill de l'anterior.
 Api Claudi Centó, net de Gai Claudi Centó, fill d'Api Claudi Cec.
 Api Claudi Neró, descendent de Tiberi Claudi Neró, fill d'Api Claudi Cec.
 Api Claudi (esmentat per Ciceró), polític romà del , de relació incerta amb la gens Clàudia.
 Api Claudi Laterà, lloctinent de l'emperador Septimi Sever.
 Api Claudi Censorí, un dels trenta tirans del  dC.